Сан-Висенте-де-Тагуа-Тагуа () — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 18914 человек (2002).   Город и коммуна входит в состав провинции Качапоаль и области Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс.

Территория — 497,8 км². Численность населения — 46 766 жителя (2017). Плотность населения — 93,9 чел./км².

Расположение 
Город расположен в 44 км на юго-запад от административного центра области города Ранкагуа.

Коммуна граничит:
на северо-востоке — c коммунами Коинко, Кинта-де-Тилькоко
на востоке — с коммуной Мальоа
на юго-востоке — c коммуной Сан-Фернандо
на юге — c коммунами Санта-Крус, Нанкагуа, Пласилья
на западе — c коммуной Палмилья
на северо-западе — c коммунами Пеумо, Пичидегуа, Кольтауко

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г  Национальным институтом статистики (INE),  население коммуны составляет:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны
Коммуна Сан-Висенте (citypopulation.de)

Примечания 

Коммуны Чили
Города Чили